

Death and Taxes
Death and Taxes (The Bill), een aflevering van The Bill
Death and Taxes (Blue Murder), een aflevering van Blue Murder
Death and Taxes (ER), een aflevering van ER
Death and Taxes (Magnum), een aflevering van Magnum, P.I.
Death and Taxes (Zorro), een aflevering van Zorro (televisieserie uit 1990)
Death and Taxes (Kid Dynamite), een lied van Kid Dynamite

Death & Taxes
Death & Taxes (1993), een film uit 1993